Пруст — фамилия.

Известные носители:
 Пруст, Адриан (1834—1903) — французский доктор медицины, отец Марселя Пруста.
 Пруст, Антонен (1832—1905) — французский журналист, политический деятель и публицист, искусствовед, коллекционер, организатор художественных выставок; первый французский министр культуры.
 Пруст, Жан-Поль (1940—2010) — государственный министр Монако.
 Пруст, Жозеф Луи (1754—1826) — французский химик.
 Пруст, Марсель (1871—1922) — французский писатель, новеллист и поэт, романист.

См. также 
 Прус